Catedral peut désigner

Toponymes

Catedral : l'une des 9 paroisses civiles de la municipalité de Heres dans l'État de Bolívar ;
 Catedral : l'une des 9 paroisses civiles de la municipalité de Valencia dans l'État de Carabobo ;
 Catedral : l'une des 10 paroisses civiles de la municipalité d'Iribarren dans l'État de Lara ;
 Catedral : l'une des vingt-deux paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans le district capitale de Caracas.

Autres 
 Catedral : un court-métrage d'Aliocha.

Homonymie de toponyme